Grünheide kan syfta på:

Geografi

Tyskland 
 Grünheide in der Mark – en ort och kommun i Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Grünheide, Dettmannsdorf – en ort i kommunen Dettmannsdorf i Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Grünheide, Oberuckersee – en ort i kommunen Oberuckersee i Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Grünheide, Auerbach – en stadsdel i staden Auerbach/Vogtland i Vogtlandkreis, Sachsen

Litauen 
Grünheide – historiskt tyskt namn på ort i Kreis Memel, Ostpreussen i provinsen Klaipėda, se Grynaičiai, Klaipėda

Polen 
Grünheide – historiskt tyskt namn före 1945 på orten i Kreis Johannisburg, Ostpreussen nuvarande Powiat Piski, Ermland-Masuriens vojvodskap, se Stare Uściany
Grünheide – (före 1938 stavat Grünheyde) historiskt tyskt namn före 1945 på orten iKreis Treuburg, Ostpreussen nuvarande i Powiat Olecki, Ermland-Masuriens vojvodskap, se Jelonek (Świętajno)

Ryssland 
Grünheide – historiskt tyskt namn för orten i Kreis Insterburg, Ostpreussen nu i Kaliningrad oblast, se Kaluschskoje (Kaliningrad)